Богданово — деревня в Горайской волости Островского района Псковской области России.

География 
Расположена на левом берегу реки Великой, в 28 км к югу от города Остров и в 3 км к юго-востоку от волостного центра, села Крюки.

Население 
 
Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляет 63 жителя.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)